Правобережное — название населённых пунктов:

Россия 
 Правобережное — упразднённое в 1997 году село, Степновский район, Ставропольский край.
 Правобережное — село в Грозненском районе Чечни.
Правобережное — c 1943 по 1957 г. название посёлка Новый Карачай в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии.

Украина 
 Правобережное — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.

Другое 
 Правобережное — муниципальное образование в Белёвском районе Тульской области.

См. также 
 Правобережное — будущее депо Петербургского метрополитена